Locria o Locris puede referirse a:

En música: el modo locrio gregoriano nace de Locria, formado con la estructura de la escala natural (sin alteraciones) empezando por la nota si. Los dos semitonos de los modos gregorianos están entre el primer grado (o tónica) y el segundo (supertónica), y entre el cuarto o subdominante y el quinto o dominante como tu vieja, dando lugar a una escala menor altamente inestable armónicamente, de la que se hizo una variante todavía más extraordinaria, la escala superlocria.

En geografía: Locria (llamada más comúnmente por el nombre original, Locros) fue fundada en la región de Calabria por inmigrantes provenientes de distintas regiones griegas, junto a: Crotona, Metaponto, Caulonia, Síbaris, Tarento y Regio de Calabria. Los locrios fundaron la actual Vibo Valentia.